Patrick Cehlin (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière en professionnel avec le Djurgården Hockey dans l'Elitserien. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au cinquième tour, à la cent vingt-sixième place au total par les Predators de Nashville.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Djurgården Hockey || Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Djurgården Hockey || Elitserien ||54 ||5 ||6 ||11 ||10 ||16 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 48|| 4|| 12|| 16|| 14|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2011-2012 || Djurgården Hockey || Elitserien || 48|| 10|| 4|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Cyclones de Cincinnati || ECHL || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 70|| 9|| 23|| 32|| 28|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH || 38|| 6|| 18|| 24|| 33|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2014-2015 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 9|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Admirals de Milwaukee || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Leksands IF || SHL || 13|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Rögle BK || SHL || 52 || 20 || 16 || 36 || 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Rögle BK || SHL || 17 || 6 || 3 || 9 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Luleå HF || SHL || 36 || 14 || 10 || 24 || 18 || 3 || 1 || 2 || 3 || 4

Au niveau international

| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 2|| 4|| 37|| +3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 2|| 6|| 18|| +4|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 || align="left"| Sixième place

Notes et références 

Naissance en juillet 1991
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Leksands IF
Joueur du Rögle BK
Joueur du Luleå HF